Кругловский сельсовет

 Кругловский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (1954—1979)
 Кругловский сельсовет — название Гавриловского с/с Лотошинского района Московской области в 1924—1925 годах
 Кругловский сельсовет — в Ардатовском районе Нижегородской области.